Оскар Бенавідес, Оскар Раймундо Бенавідес Ларреа (ісп. Óscar Raymundo Benavides Larrea ; 5 березня 1876 — 2 липня 1945) — перуанський військовий і політичний діяч.
 Бенавідес (ісп. Benavides) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Леон.
 Джозеф Бенавідес, Джо́зеф Бенаві́дес (англ. Joseph Benavidez; *31 липня 184, Сан-Антоніо, Техас, США) — американський спортсмен, професійний боєць змішаного стилю.
 Луїс де Бенавідес-Каррільо, Луї́с-Франсі́ско де Бенаві́дес-Каррі́льо-Толе́дський (ісп. Luis Francisco de Benavides Carrillo de Toledo; 20 вересня 1608(16080920) — 6 січня 1668) — іспанський державний і військовий діяч, генерал.
 Бенавідес Мануель-Домінго, Мануе́ль-Домі́нго Бенаві́дес (Benavides; *20 квітня 1895(18950420), Пуентеарес — †1947) — іспанський письменник-комуніст.
 Бенавідес (Техас), Бенавідес (англ. Benavides) — місто (англ. city) в США, в окрузі Дювал штату Техас.
 Джоу Бенавідес (ісп. Jhow Benavídez, нар. 2 грудня 1995, Ель-Порвенір) — гондураський футболіст.